Disko kan syfta på:

 Disco – en kultur och en musikgenre.
 Disco – en lokal för dans med eller utan alkoholdrycker som håller öppet under kvälls- och nattetid, se Diskotek
Disko, Grönland – en ö vid västra Grönland.

Se även
Disco (olika betydelser)
Diskografi